Hvozd kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Hvozd (ort i Tjeckien, Mellersta Böhmen), 
 Hvozd (ort i Tjeckien, Plzeň), 
 Hvozd (ort i Tjeckien, Olomouc), 

Robotskapade Tjeckienförgreningar